Wilber kan syfta på:

Personer

Efternamn 

 Doreen Wilber - (1930-2008), amerikansk bågskytt
 Ken Wilber - (född 1949), amerikansk författare

Förnamn 

 Wilber Pan - (född 1980), taiwanesisk sångare
 Wilber Sánchez - (född 1968), kubansk brottare

Geografi 
 Wilber, Nebraska

Se även 
 Wilbur
Efternamn
Förnamn